Eira pode se referir a:

 Eira - espaço plano com um chão duro, de dimensões variáveis, onde cereais eram malhados e peneirados depois de colhidos

Animais
Eira - gênero de animais carnívoros da família dos mustelídios, conhecidos comumente como iraras

Localidades
Eira (Vila do Corvo) - construção utilitária pública portuguesa do século XIX localizada na ilha do Corvo, arquipélago dos Açores
Eira Pedrinha - lugar que pertence à freguesia portuguesa de Condeixa-a-Velha, perto das ruinas romanas de Conímbriga
Eira Vedra - freguesia portuguesa do concelho de Vieira do Minho

Ver também
Eiras

Desambiguação